Am Ochsenmarkt steht für:
 Am Ochsenmarkt (Flensburg)
 Am Ochsenmarkt (Lüneburg)

Siehe auch:
 Rindermarkt